Cnidium virescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Cnidium virescens ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
virescens